Sallé ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Sallé (1820–1896), französischer Entomologe, Ornithologe, Malakologe und Forschungsreisender
 Mademoiselle Sallé (1667–1745), französische Schauspielerin
 Marie Sallé (1707–1756), französische Tänzerin